Blauer Stein ist der Name folgender Felsformationen:

 Blauer Stein (Blumberg), Felsformation bei Randen, Baden-Württemberg
 Blauer Stein (Krahne), Findling bei Krahne, Brandenburg
 Basaltkrater Blauer Stein, ehemaliger Tagebau in Windeck, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Blaue Steine, Flurbezeichnung
 Blaustein (Begriffsklärung)